En , Olszówka est le nom :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Olszówka

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 de la gmina de Olszówka, dans le powiat de Koło
 du village de Olszówka, chef-lieu de cette gmina
 du village de Olszówka, dans le powiat de Turek

dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 du village de Olszówka

dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Olszówka

dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Olszówka, dans le powiat de Turek
 du village de Olszówka, dans le powiat de Sztum 
 du village de Olszówka, dans le powiat de Tczew

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Olszówka

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 du village de Olszówka